BAL steht für:
 Bauaufsichts-Leitung des Reichsluftfahrtministeriums
 Belle Air Europe, eine italienische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Betrieblich-Alternative Liste, eine Bremer Regionalpartei der 1980er Jahre
 Bölgesel Amatör Lig, höchste türkische Amateurspielklasse im Fußball
 Bornova Anadolu Lisesi, ein türkisches Elitegymnasiyum mit dem Schwerpunkt Deutsch
 Brigate Autonome Livornesi, Ultras des AS Livorno
 Bremer Alternative Liste, eine Partei, die im Jahr 1983 bei der Bürgerschaftswahl in Bremen antrat
 British Anti Lewisite, die chemische Verbindung Dimercaprol
 Bronchoalveoläre Lavage, eine medizinische Untersuchung
 Bundesanstalt für alpenländische Landwirtschaft, Österreich
 Bundesausschuss Leistungssport
 Baltische Staaten (UNDP-Code)
 Flughafen Batman in der Türkei (IATA-Code)
 Balingen, Stadt in Baden-Württemberg (UN/LOCODE DE BAL)

BaL steht für:
 Beamter auf Lebenszeit, siehe Beamter (Deutschland) #Beamter auf Lebenszeit

Bal ist der Familienname folgender Personen:
 Andrij Bal (1958–2014), sowjetischer bzw. ukrainischer Fußballspieler und -trainer
 Anton Bal (* 1963), Bischof von Kundiawa
 Cees Bal (* 1951), niederländischer Radrennfahrer
 Eva Bal (1938–2021), niederländische Regisseurin
 Faruk Bal (* 1950), türkischer Politiker
 Jan Jacobsz Bal Huydecoper van Wieringen (1541–1624), Stammherr der aristokratischen Familie Huydecoper van Maarsseveen
 Jeanne Bal (1928–1996), US-amerikanische Schauspielerin
 Karol Bal (1934–2022), polnischer Philosoph
 Mieke Bal (* 1946), niederländische Literaturwissenschaftlerin
 Nicolas Bal (* 1978), französischer Nordischer Kombinierer
 Randall Bal (* 1980), US-amerikanischer Schwimmer
 Şenol Bal (* 1956), türkische Politikerin, Parlamentsabgeordnete der MHP
 Willy Bal (1916–2013), belgischer Romanist und wallonischer Schriftsteller

Bal steht für:
 Bal – Honig, Spielfilm von Semih Kaplanoğlu aus dem Jahr 2010
 SS-N-25 Switchblade, als SS-C-6 Sennight: 3K60 Bal: Landbasierte Anti-Schiff-Lenkwaffe, Reichweite 120 km, seit 2008

bal steht für:
 Belutschische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 Bahl
 Baal
 Ball (Begriffsklärung)

BAL